Alessio Cerci (* 23. července 1987, Velletri, Itálie) je italský fotbalový útočník a reprezentant, od léta roku 2019 hraje ve druhé lize za US Salernitana 1919.

Přestupy 

 z AS Řím do ACF Fiorentina za 4 000 000 Euro
 z ACF Fiorentina do Turín FC za 6 750 000 Euro
 z Turín FC do Atlético Madrid za 15 000 000 Euro
 z Atlético Madrid do Hellas Verona FC zadarmo
 z Hellas Verona FC do Ankaragücü zadarmo
 z Ankaragücü do US Salernitana 1919 zadarmo

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Reprezentační 
 1× na MS (2014)
 1× na ME 21 (2009 – bronz)
 1× na konfederačním poháru (2013 - Bronz)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté AS Řím
Fotbalisté AC Pisa 1909
Fotbalisté Brescie
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté ACF Fiorentina
Fotbalisté Torino FC
Fotbalisté Atlética Madrid
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté Hellas Verona
Fotbalisté Ankaragücü
Fotbalisté Salernitany
Fotbaloví záložníci
Muži
Narození v roce 1987
Žijící lidé
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2014